Amédée Gibaud
Marcel Gibaud
Paul Gibaud
Pierre Gibaud
Stéphanie Gibaud